Сан Мигел Запотитлан има више значења:

 Сан Мигел Запотитлан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел Запотитлан (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мигел Запотитлан (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику